Austrocylindropuntia pachypus  — суккулентное растение; вид рода Аустроцилиндропунция семейства Кактусовые.

Ботаническое описание 
Растения в естественных условиях достигают до 1 м высоты, побеги диаметром от 3 до 8 см, бугорки уплощенные. Стебель цилиндрический, слабо разветвленный. Ареолы большие. Листочки до 4 мм длиной. Колючек 20—30, длиной от 0,5 см до 2 см, светлые, глохидии жёлтые.

Цветки ярко-красные или тёмно-оранжевые до 7 см длиной и 4,5 см в диаметре.

Плоды прочные. Семена почти шаровидные, 3,5 мм в диаметре.

Распространение и среда обитания 
Вид является эндемиком Перу. Растет в предгорьях Анд, в регионах Анкаш и Лима. Растения встречаются на высотах с 1350 по 2400 м над уровнем моря в регионах Анкаш, где северная граница проходит по долине реки Касма, и Лима, где северная граница проходит по долине реки Римак.

Численность популяций сокращается из-за растущей сельскохозяйственной деятельности и строительства в долинах, где растёт этот вид.

В культуре 
Этот вид довольно редко встречается в культуре из-за своего медленного роста.

В период вегетации растения содержат на солнечном месте, под открытым небом, к влаге слабо восприимчивы. В период покоя содержат в сухом месте при температуре не менее 0 °C. Субстрат: глинисто-гравийный, слабо-кислый pH 4,5—6. Хорошо размножается черенками.

Литература 
 Das Kakteenlexikon. Backeberg, Curt. — Jena: Fischer, VEB, 1979, 5. Aufl. 
 Hunt, D., Taylor, N. & Graham, C. The New Cactus Lexicon — Milborne Port: DH Books, 2006. 
 Ritter, F. 1981. Kakteen in Südamerika. Vol. IV. Peru 1239–1692. Friedrich Ritter Selbstverlag, Spangenberg. 
 Brako, L. & J. L. Zarucchi. 1993. Catalogue of the flowering plants and gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45. [= Opuntia pachypus K. Schum.].

Ссылки 
 Austrocylindropuntia pachypus на сайте Московского клуба любителей кактусов
 http://www.iucnredlist.org/details/151737/0 
 http://www.cactuspro.com/encyclo/Austrocylindropuntia/pachypus 

Кактусовые
Флора Южной Америки
Эндемики Перу